Regno Unito
 Stockbridge – zona di Edimburgo
 Stockbridge – parrocchia civile dell'Hampshire
 Stati Uniti d'America
 Stockbridge – città della contea di Henry, Georgia
 Stockbridge – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Stockbridge – villaggio della contea di Ingham, Michigan
 Stockbridge – township della contea di Ingham, Michigan
 Stockbridge – città della contea di Madison, New York
 Stockbridge – città della contea di Windsor, Vermont
 Stockbridge – città della contea di Calumet, Wisconsin
 West Stockbridge – comune della contea di Berkshire, Massachusetts